Bibrka (; , deutsch auch Prachnik) ist eine in der Westukraine liegende kleine Stadt etwa 30 Kilometer südöstlich der Oblasthauptstadt Lemberg am Flüsschen Boberka (Боберка) gelegen.

Stadtgliederung 
Am 12. Juni 2020 wurde die Stadt zum Zentrum der neu gegründeten Stadtgemeinde Bibrka (Бібрська міська громада/Bibrska miska hromada). Zu dieser zählen auch die Siedlung städtischen Typs Nowi Strilyschtscha sowie die 44 Dörfer im Rajon Lwiw; bis dahin bildet sie zusammen mit dem nordwestlich der Stadt liegenden Dorf Schpyltschyna die Stadtratsgemeinde Bibrka (Бібрська міська рада/Bibrska miska rada) im Rajon Peremyschljany.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Bibrka Teil der Gemeinde:

Geschichte 
Der Ort wurde 1211 zum ersten Mal schriftlich erwähnt und erhielt 1469 das Magdeburger Stadtrecht. In den Kriegen des 16. und 17. Jahrhunderts wurde Bibrka mehrmals verwüstet. Die Stadt gehörte ab 1774 bis 1918 zum österreichischen Galizien und war von 1854 bis 1918 Sitz der Bezirkshauptmannschaft des Bezirkes Bóbrka sowie ab 1867 eines Bezirksgerichtes. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges kam der Ort zu Polen und lag hier ab 1921 in der Woiwodschaft Lwów. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie erst von der Sowjetunion und ab 1941 bis 1944 von Deutschland besetzt. Zu dieser Zeit gehörte sie zum Generalgouvernement. Die große jüdische Gemeinde im Ort wurde in die Konzentrationslager deportiert oder gleich in Ortsnähe ermordet.

1945 kam die Stadt wiederum zur Sowjetunion, dort wurde sie Teil der Ukrainischen SSR und ist seit 1991 ein Teil der unabhängigen Ukraine.

Persönlichkeiten 
 Maria Kokoszyńska-Lutmanowa (1905–1981), polnische Philosophin, Logikerin und Hochschullehrerin

Siehe auch 
 Große Synagoge (Bibrka)

Einzelnachweise

Weblinks 

 

Ort in der Oblast Lwiw
 
Ersterwähnung 1211